O Brentford Football Club é um clube de futebol da Inglaterra, sediado em Londres. Atualmente disputa a Premier League e tem como maiores rivais o Fulham, Queens Park Rangers e o Chelsea.

Títulos

Elenco atual 
 Atualizado em 21 de dezembro de 2022.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador lesionado/contundido

Ligações externas 

 
Clubes de futebol fundados em 1889
Fundações na Inglaterra em 1889